Le Laboratoire de mathématiques appliquées de Compiègne (LMAC) est une unité de recherche de l'Université de technologie de Compiègne. Il est implanté sur le site de l'Université de technologie de Compiègne à Compiègne.
Les activités de recherche du LMAC s'inscrivent autour de 2 grands axes :
les problèmes inverses
les systèmes stochastiques

ARC Mathématiques 
La Fédération de Recherche ARC Mathématiques FR 3399 a été créée par le CNRS en 2010 et est constituée par les laboratoires de mathématiques des universités d'Amiens, de Compiègne et de Reims, l'École Nationale des Ponts et Chaussées, l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA), l'Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique (ENSAE), Télécom ParisTech, l'Université de Lille 1, l'Université de Paris 13, l'École Nationale Supérieure de Chimie, de Biologie et de Physique (ENSCBP, Bordeaux), l'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM, Bordeaux), l'Université de Marne La Vallée, l'Université de Rouen, l'Université de Lille 3.

Liste partielle des directeurs

Voir aussi 
Processus stochastique

Liens externes 

 Site de la fédération ARC Mathématiques

Laboratoire de mathématiques en France
Laboratoire de recherche de l'université de technologie de Compiègne
Université de technologie de Compiègne